Youngetta is een geslacht van uitgestorven procolophonide parareptielen uit afzettingen van het Vroeg- en Midden-Trias (Indien tot Vroeg-Anisien) van Nei Mongol, Noord-China.

Naamgeving 
Twee soorten van het geslacht Eumetabolodon werden in 1983 door Li J-L. benoemd. De typesoort was Eumetabolodon bathycephalus. De tweede soort was Eumetabolodon dongshengensis. De soortaanduiding verwijst naar de herkomst in Dongsheng.

Eumetabolodon dongshengensis is alleen bekend van het holotype IVPP V6073, een gedeeltelijke schedel inclusief rechtervoorhoofdsbeen, prefrontale, traanbeen, maxilla met zeven tanden en de rechtertak van de onderkaak. Het werd verzameld in de plaats Wusilangou in de buurt van Dongsheng (ook in Binnen-Mongolië), uit de Shihtienfengformatie uit het Vroeg-Trias.

Cladistische analyses suggereerden al dat Eumetabolodon een parafyletisch geslacht was; de typesoort vertegenwoordigt een relatief afgeleide procolophonine, terwijl Eumetabolodon dongshengensis een meer basale procolophonide is van de onderfamilie Theledectinae. Daarom werd in 2020 ervoor een eigen geslacht Youngetta benoemd door Tim Hamley, Juan Carlos Cisneros en Ross Damiani. De geslachtsnaam eert Yang Zhongjian ("C.C. Young") die de eerste Chinese procolophonide benoemde. Aan zijn naam werd het suffix ~etta toegevoegd dat in het Latijn vrouwelijke verkleinwoorden aangeeft, een verwijzing naar de kleine lichaamsomvang. De typesoort is Eumetabolodon dongshengensis. De combinatio nova is Youngetta dongshengensis.

Beschrijving
Het fossiel is van beperkte omvang, maar anderhalve centimeter in diameter. De schedel heeft vermoedelijk een driehoekig profiel in bovenaanzicht.

In 2021 werd één onderscheidend kenmerk vastgesteld. Het bovenkaaksbeen draagt zeven lange, kegelvormige maar aan de basis gezwollen, tanden.

Fylogenie 
Het onderstaande cladogram volgt de topologie van een analyse uit 2012 door Cisneros:

De analyse uit 2021 vond Youngetta in een vrij basale positie, wellicht onder Eomurruna in de stamboom.

Uitgestorven Procolophonomorpha